

Patronymes 

 Piero di Giovanni Bonaccorsi (1501-1547), dit Perin del Vaga, peintre italien ;
  Antonino Bonaccorsi (1826-1897), peintre italien ;
 Arconovaldo Bonaccorsi (1898-1962), militaire, avocat et homme politique italien ;
 Jean-Claude Bonaccorsi (né en 1935), homme politique français.

Toponymes 
 Aci Bonaccorsi, commune italienne, située dans la province de Catane, en Sicile.